

Musique 
 Trial By Fire - Greatest and Latest est un album de BTO ;
 Trial by Fire est un album du groupe Journey ;
 Trial by Fire est un album de Yelawolf ;
 Trial by Fire: Live in Leningrad est un album de Yngwie Malmsteen.

Télévision 
 Trial by Fire, titre original du téléfilm américain Accusée d'amour diffusé en 1995 ;
 Trial by Fire, téléfilm britannique diffusé en 1999 ;
 Trial by Fire, téléfilm canadien diffusé en 2000 ;
 Trial By Fire est un épisode de Au-delà du réel ;
 Trial By Fire est un épisode de Les 4400.

 Voir aussi